Miejscowości w Polsce:
 Lubinek – część wsi Lubin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Kikół
 Lubinek – przysiółek wsi Lubień w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Lubinek – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno

Strony ujednoznaczniające